negativ (lateinisch  ‚verneint‘) steht für:
 im Zahlenbereich unter Null befindlich; siehe Positive und negative Zahlen
 Elektrische Ladung mit negativem Vorzeichen
 eine bestimmte Seite der elektrischen Spannung
 vermuteter, aber nicht bestätigter medizinischer Verdacht; siehe Befund (Medizin)

Das Negativ bezeichnet:
 Negativfilm, belichteter Bildträger 
 Negativ, Press- oder Gussform; siehe Model (Form) 

Siehe auch:
 Negativität
 Positiv